Ascelin ist der Name folgender Personen:

 Adalbero von Laon (947–1030), Bischof von Laon, genannt Ascelin
 Ascelin (Bischof), († 1148), Bischof von Rochester
 Nicolaus Ascelinus (Wirkungsjahre: 1245–1248), italienischer Dominikaner und Mongoleireisender

Siehe auch:
 Aszelina von Boulancourt